Novak Đoković era il detentore del titolo, ma non ha preso parte al torneo a causa di un infortunio.

Gaël Monfils ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Andrej Rublëv con il punteggio di 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Dominic Thiem (semifinale, ritirato)
  Pablo Carreño Busta (primo turno)
  Tomáš Berdych (primo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)

<li> Richard Gasquet (secondo turno)
<li> Filip Krajinović (primo turno)
<li> Fernando Verdasco (secondo turno)
<li> Feliciano López (secondo turno)

Wildcard 

  Jabor Al-Mutawa (primo turno)
  Malek Jaziri (primo turno)

 Gaël Monfils (campione)

Qualificati 

  Mirza Bašić (quarti di finale)
  Matteo Berrettini (secondo turno)

 Stefano Travaglia (secondo turno)
 Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2018